Bastesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bastesjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (5,47 ha)
Bastesjön (Tolgs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (15,4 ha)

Se även
Bastsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn